Dit is een overzicht van het A1GP seizoen 2005-2006.

Eindklassement

Winnaars 

2005-2006
Autosport in 2005
Autosport in 2006